Yongbyon steht für
 den nordkoreanischen Landkreis Nyŏngbyŏn-gun
 die dort gelegene Kerntechnische Anlage Nyŏngbyŏn